San Antonio Monterrey kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Antonio Monterrey, Oaxaca, Salina Cruz, 
 San Antonio Monterrey, Chiapas, Las Margaritas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar